Dit is een lijst van Egyptische godheden en een korte omschrijving. In deze lijst staan ook Griekse benamingen voor Egyptische goden als de naam bekender is dan de Oud-Egyptische naam, ook varianten van Egyptische namen worden getoond. Onder de goden van het Oude Egypte zijn er ook een aantal die uit andere culturen of Egyptische invloedssferen komen zoals Nubië en het Midden-Oosten. In totaal waren er tussen de 150 en 160 goden in het oude Egypte

Lijst van godheden

A

B

C

D

G

H

I

J

K

M

N

O

P

Q

R

S

T

W

Groepen 
Onderstaande is een lijst van godengroepen zoals in twee- of meerdere godengroepen.

 42 rechters van de onderwereld
 Dag- en nachtgoden
 Dyade - Een groep van twee goden.
 Enneade - Een groep van negen goden
 Nechen en Pe - Twee goden die staan voor de eenheid bij de unificatie van Egypte.
 Nomos of Sepaut - Een groep van 42 goden, symboliserend de steden van Egypte.
 Ogdoade van Hermopolis - Een groep van acht goden
 Sterrengoden - Een groep van goden die de hemellichamen voorstelden
 Tetrade - Een groep van vier goden.
 Triade - Een groep van drie goden
 Vier zonen van Horus - Vier goden die de organen van de overledene beschermen

Egyptische mythologie
Egyptische
Godheden